Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1962 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Peter Craven z Wielkiej Brytanii powrócił na światowy tron po 7 latach (drugi raz indywidualnym mistrzem świata).

W Finale Światowym wystąpili Polacy Paweł Waloszek – czternasty a Henryk Żyto rezerwowym – nie wystąpił.

Eliminacje europejskie

Eliminacje kontynentalne

Ćwierćfinały

Wiedeń (1) 
 7 kwietnia 1962 r. (sobota),  Wiedeń

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Ostrawa (2) 
 13 maja 1962 r. (niedziela),  Ostrawa

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Osijek (3) 
 13 maja 1962 r. (niedziela),  Osijek

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Równe (4) 
 13 maja 1962 r. (niedziela),  Równe

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Półfinały

Warszawa (1) 
 3 czerwca 1962 r. (sobota),  Warszawa

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Uwaga! Karel Průša i Jan Malinowski zastąpili Manfreda Poschenriedera i Johana Hartla

Lwów (2) 
 3 czerwca 1962 r. (sobota),  Lwów

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Punktacja (11-16) → brak danych

Finał Kontynentalny 
 17 czerwca 1962 r. (sobota),  Wrocław

Awans: 8 do Finału Europejskiego
Uwaga! Farit Szajnurow zastąpił Bronisława Rogala.

Skandynawia

Kwalifikacja szwedzka 
 29 kwietnia 1962 r. (niedziela),  Målilla
 1 maja 1962 r. (wtorek),  Visby
 3 maja 1962 r. (czwartek),  Sztokholm

Awans: 15+1 do kwalifikacji skandynawskiej

Kwalifikacja skandynawska

Półfinały

Odense (1) 
 24 maja 1962 r. (czwartek),  Odense

Awans: 8 do Finału Skandynawskiego
Uwaga! Willihard Thomsson zastąpił Kjella Svenssona
Tabela (9-15) i punktacja Padnera i Eldha → brak danych

Målilla (2) 
 27 maja 1962 r. (niedziela),  Målilla

Awans: 8 do Finału Skandynawskiego
Uwaga! Inge Gustafsson zastąpił Joela Janssona

Finał Skandynawski 
 3 czerwca 1962 r. (niedziela),  Selskov

Awans: 8 do Finału Europejskiego
Punktacja (9, 11-16) → brak danych

Finał Europejski 
 29 czerwca 1962 r. (piątek),  Oslo

Awans: 8+1 do Finału Światowego

Eliminacje brytyjskie 
 23 lipca 1962 r. (poniedziałek),  Londyn – Wimbledon
 24 lipca 1962 r. (wtorek),  Southampton
 27 lipca 1962 r. (piątek),  Norwich

Awans: 8+1 do Finału Światowego

Finał Światowy 
 8 września 1962 r. (sobota),  Londyn – Stadion Wembley

1962
1962 w sporcie żużlowym